Английские розы (значения):

 Английские розы — группа сортов роз созданных в последней четверти XX века английским селекционером Дэвидом Остином.
 Английские розы — первая из пяти книжек для детей (и тех, кто уже вырос), написанных Мадонной.
 Английские розы. Любовь и дружба — сиквел первой книжки для детей «Английские розы», написанной Мадонной.